Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2009 года в быстрой программе  прошёл в 1 июня по круговой  системе.  В нём приняли участие 12 спортсменов, четверо из них  - граждане Камеруна.

 —  Флобер Ндонзи

 —  Desire Lazare Ndjib

 —  Арно Кордье

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2009 году
2009 год в шашках
Июнь 2009 года
События 1 июня